Miejscowości w USA:
 Homeland – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Homeland – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Homeland – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Charlton
Inne:
 Homeland – album muzyczny Laurie Anderson
 Homeland – amerykański serial telewizyjny
 Homeland (książka) – autorstwa Johna Jakes